Хонго́доры (, Хонгидор, ) — этническая группа (племя) в составе бурятского народа.

История 
По мнению некоторых учёных, хонгодоры могут быть потомками хонгирадов.

Хонгодоры впервые упоминаются как конготоры, комготоры в отписках русских казаков в составе объединённых отрядов, состоявших из готолов и хонгодоров, осаждавших Верхоленский острог в 1644 и в 1647 годах. Осада острога явилась ответной реакцией на удачный поход казаков в Ангарскую степь.

На территорию современной Иркутской области и Бурятии хонгодоры под предводительством вождя Бахака Ирбана переселились в 1688 году во время ойрат-халхасской войны. Причиной исхода стало нежелание поддерживать ту или иную сторону в войне, которая шла между Джунгарским ханством (ойраты) и Халха-Монголией. Переселение шло по трём направлениям — в Аларские степи (современная Иркутская область) и горные районы Восточных Саян и Хамар-Дабана (современные Тункинский, Окинский и Закаменский районы Бурятии).
На новых землях хонгодоры продолжали вести кочевой образ жизни. Постепенно, после вхождения в состав Российского государства, начали переходить к оседлости и заниматься земледелием.

Хонгодоры, наряду с эхиритами, булагатами и хори-бурятами, стали одним из составных частей при формировании современного бурятского этноса.

Среди четырёх основных бурятских племён хонгодоры являются не степняками, а горцами, так как ареал их проживания связан с горами Восточный Саян и Хамар-Дабан, а в прошлом Монгольский Алтай и Хангай.

Так аларские хонгодоры проживают на северных склонах Восточных Саян, тункинские и окинские хонгодоры на южных склонах, закаменские хонгодоры на склонах Хамар-Дабана.

Тип хозяйствования и кочевой образ жизни сохранился частично в Окинском районе и связан с вертикальным способом кочевания. Летом скот пасётся в горах на альпийских лугах, а зимой идёт перекочевка в долины.

До установления границ между Российской империей и цинским Китаем хонгодоры кроме вертикального способа кочевания использовали и горизонтальное, или меридиональное, но такой тип кочевания происходил только раз в 50—60 лет. Когда пастбища истощались в Саянах и Хамар-Дабане, происходила перекочёвка далеко на юг и юго-запад, вплоть до аймака Ховд в горы Монгольского Алтая, подконтрольные Конфедерации ойратов и Дзасагту-ханству, а также в Хангай, подконтрольный Тушэту-хану. Тип кочевания в пределах этих гор также был вертикальный. В последующем происходила обратная перекочёвка на север в Восточные Саяны, подконтрольные Дзасакту-ханам. В Ховде до сих пор живут остатки хонгодоров (обогтон).

Из-за раздела Внешней Монголии (Дзасакту-ханство, Алтан-ханство хотогойтов, Тушэту-ханство) между Российской империей и Цинским Китаем с последующим закрытием границы стало невозможно вести горизонтальную перекочёвку, что привело к оскудению пастбищ в пределах Восточных Саян и Хамар-Дабана и вынудило хонгодоров переходить с вертикального кочевания на полукочевой образ жизни, а в последующем и на оседлый.

Современность 

В настоящее время потомки хонгодоров проживают в Тункинском, Окинском, Закаменском районах Бурятии, в Аларском районе Иркутской области, в аймаках Ховд и Ховсгол Монголии.

Численность хонгодоров — около 30 тысяч человек. В районах Бурятии и Усть-Ордынского Бурятского округа, заселенных хонгодорами, поочередно проводятся встречи представителей этого племени, где обсуждаются насущные проблемы: пути сохранения и развития народных традиций, обычаев, фольклора, древних напевов и танцев.

Список родов, входящих в племя хонгодоров 
Родословная хонгодоров носит двойственный характер. С одной стороны встречается обозначение родов по номерному признаку:
 I хонгодорский род;
 II хонгодорский род;
 III хонгодорский род;
 IV хонгодорский род;
 V хонгодорский род;
 VI хонгодорский род;
 VII хонгодорский род;
 VIII хонгодорский род.

А с другой стороны встречаются именованные роды: ашат, ашхай, бадархан, боолдой, булбу, бурюууха, дардайтан, даши, долоонгууд, дурэтэн, наймангууд, сагаантан, тайбжан, тэртэ, хагта, хотогойто, холто, hабарнууд, улахан, уляба, шаранууд, шошоолог, шуранхан.

Численность хонгодоров согласно переписи 1897 года составляла 13 678 душ и по округам:

 
В документах и архивах Иркутской губернии хонгодоры присутствуют только по номерным названиям, за исключением 9-го Шаранутского рода (выделился из VIII хонгодорского рода) и Шурунханского рода (выделился из III хонгодорского рода). В изустном варианте хонгодоры не используют номерные наименование родов, а только именованные.

Именованные роды вместе с родословными в письменных источниках начали появляться только в конце XIX века. Это связано с тем, что родословная носит сакральный характер и не предназначена для широкого круга людей и, в большей части, предназначена для шаманских обрядов и призывания духов предков.

В XVII веке хонгодоры вышли из пределов Западной Монголии (Алтан-ханство Хотогойтов, Дзасагту-ханство, западные аймаки Тушэту-ханства и восточные аймаки Конфедерации ойратов) военным отрядом из 8 сотен воинов, вместе со своими семьями общей численностью 4—5 тыс. человек (1 тысяча кибиток), и номерное обозначение родов говорит только о том, что их предок служил в 1-й по 8-ю сотню. Номерное обозначение родов закрепилось и в царской администрации с целью обложения ясаком. Это была последняя самая крупная и масштабная перекочевка хонгодоров, были и после неё перекочёвки хонгодоров, но они не были столь многочисленными по количеству людского состава.

Все хонгодорские роды делятся на собственно хонгодоров (имеется кровное происхождение от первопредка по имени Хонгодор, в бурят-монгольском произношении Нирун-Хонгодор) и хонгодоров вообще (те представители родов, которые вошли в состав хонгодоров на правах хари («чужие, не кровное родство»), в бурят-монгольском произношении Дарлекин-Хонгодор).

К собственно хонгодорам (Нирун-Хонгодор) по сведениям С. П. Балдаева относятся такие рода:
 Ашхай — основатель рода Ашхай-Баатор, командир 6 сотни, отца звали Морьто/Мурьтэ — тушэмэл (чиновник) в правительстве Тушэту-ханов;
 Ашата — основатель рода Ашата-Баатор;
 Холшо — основатель рода Холшо-Баатор;
 Ута-Байма — основатель рода Ута-Байма-Баатор, командир в армии Дзасакту-ханов, руководил всеми 8 сотнями и исходом хонгодоров в 1688 году;
 Даша — основатель рода Даша-Баатор;
 Найдар (Хагта) — основатель рода Найдар-Баатор;
 Нашан (Дуртэн) — основатель рода Нашан-Баатор;
 Бадархан — основатель рода Бата Хара Бадархан-Ноён (Адай Бадархан-Ноён);
 Болдой — основатель рода Болдой-Баатор.

Приставка к имени Баатор, Ноён — почетные титулы, присваиваемые за военные заслуги. Носители имен с приставкой Баатор и создали 8 номерных родов нирун-хонгодоров. Представители дарлекин-хонгодоров административно и организационно были приданы разным номерным родам.

По данным родословной записки Арабдан-Доржо Гунсенова и информатора Бата Зурбанова к собственно хонгодорам относятся такие рода:
 Ашхай (Ашихай) 
 Ашата (Ашита) 
 Холшо 
 Боролдой 
 Даша 
 Найдар 
 Нашан 
 Бата Хара Бадархан 
 Болдой 

К хонгодорам вообще (Дарлекин-Хонгодор), входившие в их состав только организационно на правах «хари» и не имеющих кровного происхождения от первопредка Хонгодора относятся следующие рода:
 Булбу
 Бурюууха
 Дардайтан
 Долоонгууд — пришли вместе хонгодорами из Западной Монголии.
 Наймангууд — пришли вместе хонгодорами из Западной Монголии.
 Сагаантан
 Тайбжан (Саган) — входил в VI хонгодорский род. Другие формы названия рода в литературе: тойбин, сагановский.
 Тэртэ — постоянные обитатели Прибайкалья, с ними связаны такие топонимы как Тыреть, Тайтурка
 Хотогойто — пришли вместе с хонгодорами, выходцы из Алтан-ханства Хотогойтов, разбросаны по разным номерным родам.
 Холто
 Хабарнууд
 Улахан
 Уляба
 Шаранууд — входил в VIII хонгодорский род, был административно выведен из него, с образованием IX хонгодорского рода.
 Шошоолог — постоянные обитатели Прибайкалья, в архивных документах встречаются как цысолики.
 Шуранхан — входил в III хонгодорский род, был административно выведен из него, под собственным названием.

Этнотерриториальные группы хонгодоров  
Расселение хонгодоров по районам и примкнувших к ним прочих родов:

Аларские хонгодоры (Аларь): дуртэн, бадархан, ашата, ашхай, хабарнууд, болдой, хагта, тайбжан. 
 
Закаменские хонгодоры (Закамна): айшха, моотонго, шудхэ, алтай, сагаан, долоонгууд, дурбэнгууд, аштараг, мосхоо, далахай, хабарнууд, шуранхан, шуртэхэн, алтаи. 

Тункинские хонгодоры (Тунка): ашхай, ашата, бадархан, боолдой, сагаан, шуранхан, моотонго, шуртхуу. 

Окинские хонгодоры (Ока): боолдой, шуранхан, шуртхуу (шуртху), моотонго.

Также в состав аларских хонгодоров административно вошли следующие роды: холтубай, гуран, улаазай, бурутхан, харганай, шакуй, янгуд. Совместно с хонгодорами в Алари проживают представители родов наймангут, сартул, кутеска, шаранут, харанут, икинат. 

Упоминаются роды: гушан, боронуд (боронууд). В число примкнувших входят роды: сартул, сонгол, хурхууд, готол, хутёоска, зунги, икинад, холтубай, ноёд, сальджуд, буруд, харануд, туралиг (туряалаг), манжаруг (манжи ураг, манджараг, маанжраг), а также дархатские роды: дархад, чонуд (чонод), хоролмой (хорломай), уйгур (уйгар). 

Ответвлениями крупного рода сагаан названы шуртху, муртэн, моотонго, мурта-моотонго, шуранхан. 

Шарануд. Упоминаются следующие аларские ветви рода шарануд (шаранууд): биаргай (баргай, барга, зуун, зуун модон), бэбэрхэн (бэрбэхэн, хурхат), хуритэй (хултэ, хулта, шабшалтуй, тайшалтуй). В Монголии проживают шарануд-хариад.

Тэртэ. Тункинские тэртэ подразделяются на два подрода: ноёд и даланша. У окинских тэртэ имеются свои подроды: даланша, долоонгууд, ноёд, шоошхой, донгойд (донгод), у закаменских тэртэ — ехэ, бага, шагнаан, зодбо, маалинха. Основу закаменских тэртэ составляют поколения бажигадай и мангадай, в именах которых прослеживается связь с этнонимами «бажиган»/«бажинаг» и «мангуд».

Хонгодоры за пределами России

Хонгодоры в Монголии 
Хонгодоры в Монголии не выделяются в качестве отдельного этноса. Однако приблизительную географию расселения и численность некоторых родов можно оценить по данным Национального статистического комитета Монголии. С 2000 г. в Монголии вновь входят в обиход фамилии; частично они представляют собой прежние родовые имена. В Монголии используется термин «ургийн овог» (family name). В русскоязычных источниках термин «ургийн овгууд» обычно переводится как родовые или клановые фамилии, а также как родовые имена. В качестве «ургийн овог» обычно берут название рода или племени.

На 2021 г. в Монголии зарегистрированы следующие фамилии (ургийн овгууд, family names):

 Хонгодор — 265 чел.
 Хонгоодор — 167 чел.
 Ашихай — 3 чел.
 Ашхай — 2 чел.
 Бадархан — 21 чел.
 Боролдой — 1099 чел. (выделяются в качестве отдельного рода)
 Долонгууд — 3 чел.
 Тэлэнгэд — 88 чел.
 Тэлээ — 40 чел.
 Тэлэнгид — 24 чел.
 Тэлэнгээд — 11 чел.
 Тэлэнгэт — 6 чел.
 Тэлэнгэ — 3 чел.
 Тэлэнгүд — 1 чел.
 Тэлээт — 1 чел.
 Найдар — 1 чел.
 Наймангууд — 4 чел.
 Найманууд — 1 чел.
 Наймнууд — 1 чел.
 Тэрт — 169 чел.
 Тэртэ — 101 чел.
 Терт — 1 чел.
 Терте — 1 чел.
 Улаахан — 5 чел.
 Улахан — 4 чел.
 Улахаан — 1 чел.
 Хотгойд — 12516 чел. (выделяются в качестве отдельного этноса)
 Их Хотгойд — 838 чел.
 Бага Хотгойд — 719 чел.
 Хотхойд — 86 чел.
 Хотгойд Тайж — 20 чел.
 Хотогойд — 20 чел.
 Хотгойт — 14 чел.
 Халх Хотгойд — 8 чел.
 Хотогойт — 8 чел.
 Хотгойд Боржигон — 7 чел.
 Хотхойт — 7 чел.
 Ходгойд — 3 чел.
 Бага Хотгойт — 1 чел.
 Хотгойдууд — 1 чел.
 Шарнууд — 34987 чел. (выделяются в качестве отдельного рода, тем не менее традиционно проживают в аймаке Хубсугул по соседству с тункискими хонгодорами)
 Их Шарнууд — 758 чел.
 Бага Шарнууд — 258 чел.
 Боржигон Шарнууд — 41 чел.
 Шарнууд Боржигон — 25 чел.
 Шошоолог — 90 чел.
 Шошолог — 19 чел.
 Шошлог — 18 чел.

Религия хонгодоров 
Среди хонгодоров распространено три основные религии

Буддизм 

С буддизмом хонгодоры познакомились в пределах Западной Монголии и принесли его с собой в Западную Бурят-Монголию.

Первоначально среди хонгодоров не было дацанов, были юрты, в которых проводились буддийские обряды, со временем начали строиться дацаны: Аларский дацан, Санагинский дацан, Окинский дацан, Кыренский дацан, Хойморский дацан.

Шаманизм 

До появления буддизма и православия среди хонгодоров был распространен шаманизм. Шаманизм включает в себя разделение мира на три части: верхнего, среднего и нижнего мира, у каждого из которых есть свои управители.

Пантеон шаманских (тэнгрианских) богов состоит из 99 тэнгриев, который в свою очередь состоит из 55 западных тенгриев (добрых) и 44 восточных тэнгриев (злобных).

Покровитель хонгодоров — Уурак Саган Тэнгэр (Молочно-белый Тэнгри) — одаривает землю богатством через своих посланников лебедей, является духовным отцом Буудал-Онгона, которого называют Улаан Залай Мэргэн Дэгэй. Его пристанищем является перевал Архаг близ реки Урик в Восточных Саянах.

Территориальные покровители:
 Ама Саган ноён — хозяин реки Ангара;
 Тулба Саган ноён — хозяин города Иркутск;
 Хэрмэтэ ноён — хозяин горы Кырен;
 Улаан залай Мэргэн Дэгэй (Красной кисти воин) — хозяин реки Урик, второе имя Буудал-Онгон.

Православие 

Распространение православной религии среди хонгодоров стало происходить с покорением Сибири отрядами казаков Русского царства или в византийском варианте Российского царства.

Насаждение религии в среде покоренных народов является одним из методом колонизации и упрочнения своей власти. Первоначально насаждение православия производилось насильственными методами, что приводило к негативным результатам. В последующем насаждение православия сместилось к политическому давлению на представителей глав родов хонгодоров и экономическим мерам, таким как освобождение от уплаты ясака на три года, дарение отрезов сукна и выплаты в денежном выражении. Однако эти методы не имели успеха, так как приводили к тому, что некоторые представители крестились по нескольку раз, все равно при этом оставаясь в шаманизме или в буддизме.

Куда более эффективно действовали буддийские ламы, приводя представителей шаманизма и псевдонеофитов православия в лоно ламаизма. В итоге неэффективность православных священников по крещению бурят (и хонгодоров в их числе) и эффективность буддийских лам привели к тому, что императрица Екатерина II признала буддизм одной из государственной религии Российской империи.
  
В настоящее время число хонгодоров, исповедующих православие крайне мало.

Тип хозяйствования хонгодоров 
На первом месте в хозяйственном укладе хонгодоров находится скотоводство: разведение лошадей, овец, коз, коров, верблюдов.

На втором месте стоит охота, индивидуальная и коллективная (зэгэтэ-аба, абай садак).

На третьем месте находится земледелие, которого до установления границы между Китаем и Россией вообще не было. Хонгодоры стали заимствовать приемы и методы землепашества у булагатов и эхиритов, которые уже давно занимались им.

На четвёртом месте особняком стоит кузнечное ремесло и поиск месторождений железа, серебра, золота ввиду того, что занимался им только небольшой круг хонгодоров, принадлежавших к потомственным дарханам (кузнецам).

Скотоводство

Охота 
Коллективная охота хонгодоров происходила совместно с булагатами, поочередно, сначала на территории булагатов, в местности Абалак (ныне Усть-Удинский район Иркутской области), Хэрмэн (в долине реки Куды и Бодрее), потом на территории хонгодоров, между реками Окой и Ангарой, а также в Тайтурке (по реке Белой) и в Нарине (недалеко от города Черемхово). Иногда к ней присоединялись небольшие группы эхиритов, но на территории эхиритов никогда не проводились облавные охоты совместными объединёнными племенами хонгодоров, булагатов и эхиритов

Коллективная охота представляла собой облавную охоту и раньше рассматривалась не только как добыча пропитания, но и как своеобразные военные манёвры, на которых устраивались военные смотры, готовность отражать нападение врагов и не только.

Совместная облавная охота хонгодоров и булагатов стала проводиться в ознаменование совместной победы над 5 тысячным халхаским военным отрядом, посланным за откочевавшими из Западной Монголии хонгодорами и их союзниками в 1688 году.

В общих чертах вся облавная охота сводилась к тому, что участники, делясь на десятки, расходились в разные стороны, охватывая огромную территорию, создавая круг (котел), и потом начинали сужать этот круг к центру и загонять всех зверей в этом кругу в самый его центр.

Организационно, чтобы управлять большим количеством людей, на охоте выбирались из числа участников главный распорядитель — тубши (туб — центр, главный) и два руководителя, командовавших левым и правым крылом, именуемых гаршины (гар — рука, зунгарши — командир левой «руки», восточного крыла и барунгарши — командир правой «руки», западного крыла).

Также выбирались три газаршина (газар — местность), хорошо знающие местность, которые придавались центру, правому крылу и левому крылу, в обязанности которых входило расставлять охотников в зависимости от условий местности, в некотором роде они выполняли функции разведки.

Также выбирались галши (гал — огонь), которые охраняли и поддерживали племенные огнища, организовывали быт и питание охотников, подбирали места для ночлега и стойбища, то есть выполняли тыловые функции.

На огромной территории, чтобы опознавать друг друга и знать расположение друг друга, использовались боевые кличи: у булагат — бургэт, у хонгодоров — хужэ, хожи, у эхиритов — эдир.

Когда выдвигались левое и правое крыло, охватывая территорию в круг (котел), этот круг по команде тубши начинал сужаться и загонял всех зверей в центр. В последующем внутрь круга направлялись газарши с целью выяснить, есть ли внутри звери; если не было, то производилась повторная операция охвата территории уже в другом месте.

Если охват был удачный и в круге были звери, то по кругу выставлялись караулы с целью не выпустить из него зверей, галши разжигали костры, каждый десяток имел своё огнище и свой участок круга, который охранял. В течение нескольких дней, как правило, караул сменялся, и все это время звери не могли покинуть круг. Таким образом получался замкнутый, оцепленный круг из караульных и костров и любое животное, которое пыталось выбраться из него, расстреливалось из луков.

Когда из оцепления не вырывались, тубши опять давал команду и круг опять сужался на некоторое расстояние, далее циклы сужения повторялись. Данное мероприятие проводилось, чтобы добыть всех животных в оцеплении; если делать сужение круга (котла) за один цикл, то большая часть животных все равно прорывалась из оцепления.

Раздел добычи проводился согласно традициям: тубши, газарши, гарши, галши забирали себе десятую часть, все остальное делилось поровну между остальными участниками облавной охоты.

Коллективная охота, в отличие от индивидуальной, была более эффективной и приносила больше добычи и пропитания.

Коллективная охота со временем начала терять свою ценность и становилось больше культурным мероприятием, это связано с переходом на оседлый образ жизни и освоение земледелия, так как в денежном выражении оно давало больше прибыли и стабильный доход, чем охота.

Индивидуальная охота, как правило, проводилась с использованием ловушек и петлей, ловили такими способами пушных животных.

Земледелие 
Переходить к земледелию хонгодоры начали, когда была закрыта граница между Российской империей и Цинским Китаем, так как это привело к невозможности проводить горизонтальное кочевание и, как следствие, к оскудению пастбищ и уменьшению кормовой базы. В новых условиях хонгодорам пришлось заимствовать опыт у булагатов и эхиритов, которые в свою очередь заимствовали его у курыкан, которые проживали на территории Прибайкалья уже давно и имели достаточно развитую культуру земледельческого сельского хозяйства. Русские также заимствовали опыт земледелия у эхиритов и булагатов, так как сельскохозяйственный календарь, привязанный к церковному календарю, не соответствовал климатическим условиям Прибайкалья, где лето короткое, а зима длинная и суровая в сравнении с европейской частью России. Отличающие климатические условия накладывают ограничения на высев озимых и яровых культур, а также на сорта этих культур, приспособленные к суровым сибирским условиям.

О том, что хонгодоры заимствовали опыт у булагат и эхиритов, говорит заимствование в языке хонгодоров исконно бурятских, а не русских названий сельскохозяйственных инструментов и не только, таких как серп — хадуур, коса — хажуур, вилы — аса, грабли- тармуур, соха — анзаhан, борона — дагнуур, сноп — боодолго, цеп для обмолота — наньшуур, ручная мельница — гар тээрмэ, конная мельница — морин тээрмэ, водяная мельница — уhан тээрмэ, устройство для раскатывания и измельчения навоза на поле (нет аналога в русском языке) — балуур, площадь земельного участка — душэнэг.

Атаманы В. Тюменец и М. Перфильев первыми из русских доложили, что буряты возделывают землю, что они — люди пашенные и сеют ячмень и гречиху.

В климатических условиях, когда невозможно вести тебенёвку (выпас зимой, когда скот копытом разгребает снег) из-за высокого снежного покрова, возникает вопрос о заготовке сена летом (сенокос) и складирование его на стационарном стойбище, что в свою очередь ведет к созданию сложного комплекса скотоводческо-земледельческого ведения хозяйства на полуоседлой основе.

Кузнечное ремесло 
Хонгодоры проживали в горах, и одним из видов хозяйственной деятельности являлась добыча и обработка металлов: железа, золота, серебра.
Данным видом деятельности занимался узкий круг представителей хонгодоров, называемых в их среде дарханы (в бурят-монгольском произношении хара дархан — кузнец по железу, мунгэн дархан — кузнец по серебру, алтан дархан — кузнец по золоту). Это ремесло было распространено в кругу семьи и передавалось по наследству. В период государства Северная Юань торговля с Китаем по факту отсутствовала вследствие запрета со стороны императоров Китая династии Мин, большое значение имели хара-дарханы. В обязанности хара-дарханов входил поиск месторождений железа в горах Монгольский Алтай, Хангай, Восточные Саяны для нужд армии и для хозяйственного быта.

В частности для армии изготавливались сабли (сэлэм), палаши, мечи (илд), наконечники копий и стрел, шлемы, шишаки, кольчужные (илчирбилиг хуяг) и ламеллярные доспехи (худесуту хуяг, хатагу дэгэл, хуус хуяг, чаргах), металлические элементы щитов.

Для хозяйственного быта изготавливались котлы — тогоон, заглуу, ножи — хутага, стремена — дүрөө, удила — аман, элементы лошадиной сбруи в виде пряжек — горьё и застежек — шагта, топоры — һүхэ.

В более позднее время в связи с переходом на оседлый образ жизни и освоением сенокошения и плотницкого ремесла стали изготавливать такие предметы хозяйственного инвентаря как косы, вилы, пилы и прочие металлические инструменты.

Ювелирное мастерство также очень сильно развито среди бурят и в частности хонгодоров; так, женские серебряные украшения в национальном костюме хонгодоров могут достигать 10 кг. Мужчины также использовали серебро в национальном костюме, особенно это видно по ножам, которые украшались серебряными элементами.

Добыча серебра и золота велась методом промыва россыпного песка в горах, это можно проследить по названиям топонимов, отражающим характеристику реки, ручья. В частности, в горах Восточных Саян есть реки Мунгэлик, Мунгэн-гол и пр.

Изделия из золота были менее распространены, чем изделия из серебра, но также имели хождение в среде хонгодоров и бурят.

В настоящее время навыки поиска месторождений в среде дарханов утеряны, остались только навыки обработки металлов и ювелирные навыки.

Примечания

Литература 
 Балдаев С. П. Родословные предания и легенды бурят. Ч. 1. Булагаты и эхириты. — Улан-Удэ, 1970. — 362 с.
 Балдаев С. П. Родословные предания и легенды. Забайкальские буряты. — Улан-Удэ, 2010. — 367 с.
 Малзурова Л. Ц. Легенды и предания хонгодоров : Дис. … канд. филол. наук : 10.01.09 : Улан-Удэ, 2004. 145 c. РГБ ОД, 61:04-10/666.
 Нанзатов Б. З. Этногенез западных бурят (VI—XIX вв.) — Иркутск, 2005. — 159 с.
 Цыдендамбаев Ц. Б. Бурятские исторические хроники и родословные, как источники по истории бурят. — Улан-Удэ: Респ. типогр., 2001. — 255 с.
 Нанзатов Б. З. Племенной состав бурят в XIX веке // Народы и культуры Сибири. Взаимодействие как фактор формирования и модернизации: Сборник статей. — Иркутск, 2003. — С. 15—27.
 Фролова Г. Д. Бурятские народные песни. Песни хонгодоров. — Улан-Удэ, Издательство Бурятского научного центра СО РАН, 2002. — 114 с.
 Cанжиева Т. Е. Миграция бурят в период присоединения к России. Статья. Вестник бурятского университета. — Улан-Удэ. 7/2011.
 Патканов С. Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев. (на основании данных специальной разработки материала переписи 1897 г.). Т.III. Иркутская губ., забайкальская, Амурская, Якутская, Приморская обл. и о. Сахалин. — СПб, 1912. 708 с.
 Покотилов Д. Д. История восточных монголов в период династии Мин. 1368—1634 (по китайским источникам).-Санкт-Петербург, Типография Императорской Академии Наук. Вас. Ост., 9 лин., № 12. 1893. — 242 с.
 
 Малзурова Л. Ц., Малзурова С. Д.-Н. Генеалогия племени хонгодоров (по материалам родословной записки А.-Д. Гунсенова) Этническая генеалогия бурят. Генеалогическая культура бурят: современный научно-образовательный дискурс: материалы заочного симпозиума с международным участием. — Улан-Удэ, 19-20 декабря 2009. — 180 с.

Ссылки 
 Легенды и предания хонгодоров
 Народы Байкала
 Встреча хонгодоров в Закамне
 Хонгодоры
 Происхождение, история, состав хонгодоров

Народы России
Народы Сибири
Буряты
Население Бурятии
Монгольские народы
Монгольские роды
Монголы